Municipio de Cedarville puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Cedarville (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Cedarville (condado de Menominee, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Menominee.
 Municipio de Cedarville (condado de Greene, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Greene.